Spaceman est une expression anglaise désignant un astronaute.

Spaceman, Space Man ou Spacemen peut aussi désigner :

Musique

Groupes 

 The Spacemen, un groupe de studio créé en 1959 par  ;
 Spacemen 3, un groupe de rock psychédélique anglais créé en 1982.

Albums 

, un album d'Ace Frehley (ex-KISS) sorti en 2018 ;
, un album de Nick Jonas sorti en 2021 ;
, une mixtape de , en 2018 ;
 Spaceman, un EP de , en 2001.

Chansons 
 Spaceman, de Babylon Zoo, en 1996 ;
 Spaceman, de Hardwell, en 2012 ;
 Space Man, de Sam Ryder, en 2022 ;
 , de The Byrds, sur Fifth Dimension, en 1966.
 , de Harry Nilsson, en 1972 ;
 , de 4 Non Blondes, en 1993 ;
 , de Bif Naked, en 1998 ;
 , de The Killers, en 2008 ;
 , de Nick Jonas, en 2021 ;
 Spaceman, de Journey sur Next, en 1977 ;
 Space Man, de Smash Mouth sur , en 2003 ;
 The Spaceman, de , en 2003 ;
 Spaceman, de , en 2008 ;
 Spaceman, de Dave Matthews Band sur Big Whiskey & the GrooGrux King, en 2009 ;
 Spaceman, de  sur , en 2010.

Cinéma 
 Spaceman, un film américain de Johan Renck prévu en 2023 ;
 , un film américain de Scott Dikkers sorti en 1997 ;
 , un film américain de Brett Rapkin sorti en 2016 ;
 Space Men, titre anglais du film italien de science-fiction Le Vainqueur de l'Espace, sorti en 1960.

Surnoms et personnages 
 Dominic Dale, joueur de snooker professionnel gallois, surnommé The Spaceman,
 Ace Frehley, musicien américain et membre du groupe Kiss, surnommé (The) Spaceman ou Space Ace,
 Bill Lee, un joueur de baseball américain, surnommé Spaceman,
 , un guitariste et producteur américain, surnommé Spaceman Patterson,
 , musicien anglais, membre de Spacemen 3 et surnommé J. Spaceman,
 Leo Spaceman, un personnage de la série 30 Rock.

Bandes dessinées et comics 
 Space Man, une série de comics de science-fiction créée par Jack Sparling et Ken Fitch en 1962 ;
 , une série de comics de Brian Azzarello et Eduardo Risso, en 2011.